Los Paradores puede hacer referencia a:

Divisiones administrativas

En España 
 :
 :
 Los Paradores de Concejero, localidad perteneciente a la entidad local menor de Concejero en el municipio de Valle de Mena.
 Los Paradores de Taranco, localidad perteneciente a la entidad local menor de Taranco en el municipio de Valle de Mena.
 Los Paradores de Vivanco, localidad perteneciente a la entidad local menor de Vivanco en el municipio de Valle de Mena.